Saint-Victor (avec un tiret) est un nom propre qui peut désigner les lieux ou édifices suivants :

Patronyme 

 Eugène de Castillon-Saint-Victor (1806-1864), homme politique français ;  
 Gabriel Louis de Saint-Victor (1824-1893), homme politique français ;
 Marie-Alexis de Castillon de Saint-Victor (1838-1873), compositeur ;
 Georges de Castillon de Saint-Victor (1870-1962), aéronaute et jésuite français ;
 Jacques-Maximilien Benjamin Binsse de Saint-Victor (1772-1858), homme de lettres et poète français.
 Paul-Jacques-Raymond Binsse de Saint-Victor (1827-1881), homme de lettres français.

Toponymes

Canada
 Saint-Victor, municipalité canadienne du Québec.
 Rivière bras Saint-Victor, un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Beauce-Sartigan et de Beauce-Centre, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

France
 Saint-Victor, commune française de l'Allier
 Saint-Victor, commune française de l'Ardèche
 Saint-Victor, ancienne commune française de l'Ariège, aujourd'hui intégrée à Saint-Victor-Rouzaud
 Saint-Victor, commune française du Cantal
 Saint-Victor, commune française de la Dordogne
 Saint-Victor, quartier de Marseille
 Quartier Saint-Victor à Paris.

Toponymes composés

France
 Saint-Victor-Rouzaud, commune française de l'Ariège
 Saint-Victor-et-Melvieu, commune française de l'Aveyron
 Saint-Victor-de-Buthon, commune française d'Eure-et-Loir
 Saint-Victor-de-Chrétienville, commune française de l'Eure
 Saint-Victor-sur-Avre, commune française de l'Eure
 Saint-Victor-d'Épine, commune française de l'Eure
 Saint-Victor-de-Réno, commune française de l'Orne
 Saint-Victor-de-Malcap, commune française du Gard
 Saint-Victor-des-Oules, commune française du Gard
 Saint-Victor-la-Coste, commune française du Gard
 Saint-Victor-en-Marche, commune française de la Creuse
 Saint-Victor-l'Abbaye, commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Victor-sur-Ouche, commune française de la Côte-d'Or
 Saint-Victor-la-Rivière, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Victor-Montvianeix, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Victor-Malescours, commune française de la Haute-Loire
 Saint-Victor-sur-Arlanc, commune française de la Haute-Loire
 Saint-Victor-sur-Rhins, commune française de la Loire
 Saint-Victor-sur-Loire, ancienne commune française, aujourd'hui quartier de la ville de Saint-Étienne, Loire
 Saint-Victor-de-Morestel, commune française de l'Isère
 Saint-Victor-de-Cessieu, commune française de l'Isère

Édifices 
 
 Abbaye Saint-Victor de Paris, abbaye-collège fondée sur une règle augustine, créée en 1108 par Guillaume de Champeaux et détruite à la Révolution. Elle se situait sur le site de l'université Jussieu et du Jardin des Plantes. Y ont vécu, comme chanoine, les théologiens et penseurs suivants :
 Absalon de Saint-Victor
 Achard de Saint-Victor
 Adam de Saint-Victor
 André de Saint-Victor
 Gautier de Saint-Victor
 Hugues de Saint-Victor
 Richard de Saint-Victor
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France